

Sigle 
 EUDemocrats – partito politico europeo
 EUD – European Union of the Deaf, organizzazione non governativa europea della Comunità Sorda
 EUD – Éditions Universitaires Dijon, casa editrice francese

Mineralogia 
 Eud – abbreviazione di eudialite

Note